Osoby o nazwisku Muthesius:
 Anna Muthesius (1870–1961) – niemiecka śpiewaczka, projektantka mody i architekt wnętrz
 Hans Muthesius (1885–1977) – niemiecki prawnik 
 Hermann Muthesius (1861–1927) – niemiecki architekt  
 Stefan Muthesius (ur. 1939) – brytyjski historyk architektury